Heteronygmia är ett släkte av fjärilar. Heteronygmia ingår i familjen tofsspinnare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Tofsspinnare
Heteronygmia